Майти Буш () — британская комедийная труппа.

 Майти Буш (телесериал) — британский комедийный телесериал, выходивший с 2004 по 2007 год.
 The Boosh — радиошоу 2001 года, написанное и поставленное комик-группой Майти Буш.
Спектакли
 The Mighty Boosh (спектакль 1998 года)
 The Mighty Boosh (спектакль 2006 года)

См. также 
 Список персонажей «Майти Буш»